En français, le terme papyrus fait le plus souvent référence à une plante et par extension à une sorte de papier végétal à base de cette plante, mais il peut aussi avoir d'autres sens :

Botanique et dérivés 
 Papyrus, nom donné communément à des plantes du genre Cyperus, notamment :
 le papyrus véritable : Cyperus papyrus, qui a donné l'un des premiers supports de l'écriture ;
 le « papyrus » des jardineries : Cyperus alternifolius, plante de taille plus modeste commercialisée sous ce nom ;
 le Niaouli (Melaleuca quinquenervia), aussi appelé "arbre papyrus" dans certaines régions (île Maurice notamment) ;
 Un papyrus est une sorte de papier très ancien fait à partir de la plante Cyperus papyrus ;
 Papyrus M13, un hiéroglyphe égyptien représentant une tige de papyrus.

Titres et marques 
 Papyrus, une série de bande dessinée ;
 Papyrus, une série télévisée d'animation dérivée de la série de bande dessinée ;
 Papyrus, une maison d'édition ;
 Papyrus est une suite bureautique de l'éditeur berlinois R.O.M. logicware ;
 Papyrus, une entreprise de distribution de papier.

Jeux vidéo et informatique 
 Papyrus, un squelette dans le jeu vidéo Undertale ;
 Papyrus, police d'écriture sur Windows ;
Papyrus, un logiciel de modélisation UML.

Politique 

 L'opération Papyrus est un processus de régularisation de personnes en situation irrégulières et de lutte contre le travail non-déclaré dans le canton de Genève.

Notes et références

Voir aussi 
 Villa des Papyrus
 Papyrologie
 Papyrus (papier)
 Hyperolius papyri
et la :Catégorie:Papyrus

Homonymie de titre